Анатолий Трубин:
 Трубин, Анатолий Владимирович (род. 2001) — украинский футболист, вратарь
 Трубин, Анатолий Георгиевич (1876—1945) — русский и советский учёный-офтальмолог.